Leptosphaeria är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Leptosphaeria i familjen Leptosphaeriaceae, ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Phaeosphaeriaceae, ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Svamparnas perithecier täcks till en början av värdväxtens överhud men öppnar sig sedan så att sporsäckarna kan släppa ut sina sporer, vilka är avlånga eller spolformiga och försedda med tvärväggar. Flera arter åstadkommer sjukdomar hos kulturväxter såsom Stråknäckaren, Leptosphaeria maculans som orsakar Torröta samt Leptosphaeria tritici som åstadkommer svartpricksjuka hos korn.

Källor

Sporsäcksvampar
Leptosphaeria